Калача има више значења:

 Калача (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Калача (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији
 Калача (Тимиш), насеље у округу Тимиш у Румунији